Planeta extra es una historieta argentina de ciencia ficción escrita por Gabriel Ippóliti y Diego Agrimbau, ganadora del Premio Planeta a las historietas del año 2008.

Ambientación
La historia de Planeta extra transcurre en un futuro no demasiado lejano, en el cual los seres humanos, habiendo desvencijado su planeta natal, se lanzan hacia el sistema solar, y en particular a la luna Europa, dejando en la Tierra solo a las clases trabajadoras o desocupadas. La historia, en particular, transcurre en una Buenos Aires futurista pero con una muy reconocible característica localista, alejada de cualquier utopía terráquea de la ciencia ficción dura.

Historia 
La historia trata de un fletero argentino llamado Héctor Tetamanti, al cual su hija le anuncia que emigrará a Europa con su novio, cosa que el personaje intentará evitar a toda costa.

Personajes 
Quique Tetamanti: protagonista de la historia, un fletero que intenta sobrevivir llevando gente y pertenencias al cosmopuerto, y al cual su hija le avisa que se va a vivir a Europa con el novio.
Brenda Tetamanti: hija del protagonista; con su novio Pilo, intenta emigrar del planeta.
Toti: cuñado de Quique, es su ayudante con el flete, y tiene pocas luces. Trata de ayudar a Quique con el problema de su hija.

Polémica 
La historieta ganó el Premio Planeta al cómic de 2008, con la consiguiente adjudicación de la compañía editorial de los derechos de publicación en Latinoamérica y Europa. Sin embargo, y a pesar del notorio trasfondo porteño de la historieta, cuyo dialecto es originalmente rioplatense (como puede verse en los avances previos a la publicación), en su publicación por Planeta de Agostini el dialecto es español ibérico, en muchas ocasiones flojo e innecesariamente traducido para el público español. Algunos autores opinan que "el original era en un castellano rioplatense, pues se intuyen vestigios del mismo en la mala e innecesaria ‘traducción’ al castellano ibérico, que en todo caso no hace sino dar cuenta del terror homogeneizador y la falta de apertura del mercado español a los regionalismos latinoamericanos.".

Véase también 
La Burbuja de Bertold
El gran lienzo

Referencias 
http://www.planetadeagostinicomics.com/vistas/detalle_articulo.aspx?Seccion=articulos&Id=816

Historieta de ciencia ficción de Argentina